Toponímia:
 Canalda, entitat municipal descentralitzada al municipi d'Odèn (Solsonès)
 Barranc de Canalda, Barranc a la Terra Alta 
 Coll de la Creu de Canalda, collada a la Vall de Lord
 Riera de Canalda, riu al municipi d'Odèn (Solsonès)
 Roca de Canalda, muntanya al municipi d'Odèn (Solsonès)
 Serra de Canalda, serra al municipi d'Odèn (Solsonès)
 Biografies:
 Agustí Canalda i Calbó
 Otto Canalda
 Ramon Canalda i Boada (Sant Cugat del Vallès, 1967), jugador d'hoquei sobre patins català actiu a les dècades de 1980 i 1990